Чернихов — фамилия и название населённых пунктов на Украине.

Носители фамилии 
 Чернихов, Яков Георгиевич (1889—1951) — советский архитектор, художник, теоретик архитектуры.

Населённые пункты 
 Чернихов — село в Самборском районе Львовской области.
 Чернихов — село в Зборовском районе Тернопольской области.

См. также 
 Черняхов